Sequel steht für:
 die Fortsetzung eines Spielfilms, siehe Fortsetzung (Film)
 die Fortsetzung eines erfolgreichen Romans, siehe Bestseller-Fortsetzung
 SQL, Abfragesprache für relationale Datenbanksysteme
 Sequel (Band), eine deutsche Irish-Folk-Rock-Gruppe aus München
 Sequel AG, eine Geschäftseinheit der Timex Gruppe
 eine Musik-Software von Steinberg Media Technologies